Следующая таблица предназначена для сравнения основной и технической информации некоторых двумерных штрихкодов. Для детальной информации по каждому типу штрихкода — смотрите соответствующую статью.

Сводная таблица двумерных штрихкодов

Сводная таблица линейных штрихкодов

Малораспространённые коды 

 mCode продвигается сайтом nextcodecorp.com в маркетинговых целях, значительных достоинств не имеет. Распознается только родной программой ConnexTo.
 ShotCode и BeeTagg поддержки и распространения не получили, кроме проб в рекламных целях.
 Microsoft Tag — технология еще находится на этапе тестирования.
 DataGlyphs.
 Quick code — попытка quickmark.com.tw продвинуть свой код, не увенчавшаяся успехом.

Более неподдерживаемые коды 
 Trillcode

Примечания

См. также 
 Штрихкод
 Aztec Code
 QR-код
 Data Matrix
 High Capacity Color Barcode
 Сканер штрихкода

Ссылки 
 Мини-обзор штрихкодов.
 Описание Aztec code.

Выходные сведения